Чахки́ев () — ингушская фамилия. Известные носители:
 Чахкиев, Осман Асламбекович — советский государственный и политический деятель.
 Чахкиев, Рахим Русланович (род. 1983) — российский боксёр-профессионал.
 Чахкиев, Саид Идрисович (1938—2008) — ингушский писатель, поэт, драматург, кинодраматург и баснописец, детский писатель и переводчик, публицист и общественный деятель.
 Чахкиев, Шарип Идрисович (1939—2004) — советский и российский государственный и общественный деятель.